Citroën C3 Aircross peut désigner deux modèles automobiles :
la Citroën C3 Aircross (2010) ;
la Citroën C3 Aircross (2017).